

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Lakeport – capoluogo della Contea di Lake, California
Lakeport – città della Contea di Gregg, Texas

Informatica 
 Lakeport – nome in codice del chipset i945